Belgium's Got Talent (Vlaanderen), Vlaamse versie
 Belgium's Got Talent (Wallonië), Waalse versie